Il Fischer Grand Prix 1984 è stato un torneo di tennis giocato sintetico indoor del Wiener Stadthalle di Vienna in Austria. È stata la 10ª edizione del torneo che fa parte del Volvo Grand Prix 1984. Il torneo si è giocato dal 22 al 29 ottobre 1984.

Campioni

Singolare maschile

 Tim Wilkison ha battuto in finale  Pavel Složil 6–1, 6–1, 6–2

Doppio maschile

 Wojciech Fibak /  Sandy Mayer hanno battuto in finale  Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy 6–4, 6–4

Collegamenti esterni